Rectum steht für:

 rectum, eingedeutscht Rektum, der Mastdarm
 die moralische Pflicht, siehe Hypothetischer Imperativ
 eine Ortschaft in der Gemeinde Wierden in der niederländischen Provinz Overijssel

Siehe auch:
 Rektus